Kabirdham (district), tot 2003 Kawardha geheten, een district van de Indiase staat Chhattisgarh
 Kawardha (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Kabirdham